Chalara är ett släkte av svampar. Chalara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Chalara